Erster in der Saison 1986/87 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
In der Saison 1986/87 gewann der FC Bayern München mit sechs Punkten Vorsprung seinen dritten Titel in Folge. Dies war nach 1972 bis 1974 der zweite Meisterschafts-Hattrick der Bayern und wiederum wurden alle drei Titel mit dem Trainer Udo Lattek gewonnen. Insgesamt war dies die zehnte deutsche Meisterschaft der Bayern, die damit vor dem 1. FC Nürnberg alleiniger Rekordmeister wurden. Die Münchner verloren nur ein einziges Spiel, das Heimspiel gegen Leverkusen mit 0:3, dies ist Rekord (zusammen mit der Fußball-Bundesliga 2012/13 mit wiederum nur einer Niederlage gegen Leverkusen). Überraschend war die Vize-Meisterschaft des HSV, der den DFB-Pokal gewann. Es war die letzte Saison von Ernst Happel. Mönchengladbach startete eine furiose Aufholjagd von Platz 12 auf 3. Sie erreichten auch das Halbfinale im Pokal und das UC-Halbfinale in der letzten Saison mit Jupp Heynckes als Trainer. Borussia Dortmund, im Vorjahr noch in der Relegation, wurde Vierter, die beste Platzierung seit 1967, Bayerns Dauerrivale Bremen wurde Fünfter.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.

|-
| colspan="4"| der FC Homburg verbleibt in der 1. Bundesliga
|}

Statistiken zu diesen Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1986/87 einzusehen.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 6.290.976 Zuschauer ( 20.559 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 75.000 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg (21. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
 5.000 FC Homburg – Blau-Weiß 90 Berlin (17. Spieltag)
 5.000 FC Homburg – VfL Bochum (29. Spieltag)
 5.000 Bayer 05 Uerdingen – Eintracht Frankfurt (31. Spieltag)
 5.000 Blau-Weiß 90 Berlin – 08 Homburg (34. Spieltag)

Die Meistermannschaft: FC Bayern München

Schiedsrichter

Kader

Quellen 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1986 und 1987, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

Einzelnachweise 

1986/87
Fußballsaison 1986/87